CCC Team (Код команды UCI: CPT ) — польская профессиональная шоссейная велокоманда. Прекратила существование в 2020 году.

История 
Команда была основана в 2007 году швейцарским производителем велосипедов BMC под названием BMC Racing Team с американской лицензией. Совладельцем команды являлся американский велосипедист Джим Очович, который основал команду 7-Eleven. Он также является менеджером команды. 

В сезоне 2010 года выступала в статусе профессиональной континентальной команды UCI (UCI Professional Continental Team). Команда подписала несколько международно известных гонщиков в сезоне 2010 года, включая чемпиона мира 2009 года, дважды серебряного призёра и один раз (в 2011 году) победителя Тур де Франс Кэдела Эванса, чемпиона США 2009 года Джорджа Хинкепи, чемпиона мира 2008 года Алессандро Баллана и специалистов по весенним классикам Карстена Кроона и Маркуса Бургхардта.

В 2010 году команда участвовала в своих первых Гранд Турах, её пригласили на Тур де Франс 2010 и Джиро д'Италия 2010. В 2011 году команда получила статус UCI ProTeam, самый престижный класс из существующих. Гонщик BMC Кэдел Эванс выиграл Тур де Франс 2011. В 2012 году команда подписала чемпиона мира 2010 года Тура Хусховда и чемпиона мира 2011 года, а также победителя всех Арденнских классик того же сезона, Филиппа Жильбера.

С 2011 года имеет статус профессиональной команды UCI (UCI WorldTeam). Велогонщик BMC Кэдел Эванс выиграл Тур де Франс 2011. 

В 2012 году Эванс не смог защитить свой титул на Тур де Франс, финишировав седьмым в генеральной классификации, на две позиции ниже своего товарища по команде Тиджея ван Гардерена.

Кэдел Эванс занял третье место в генеральной классификации Джиро д'Италия 2013.

На Тур де Франс 2013, Кэдел Эванс финишировал 39-м, Тиджей Ван Гардерен 45-м, а Стив Морабито занял самое высокое место в генеральной классификации среди гонщиков команды - 35-е. Вскоре после окончания Тура, было объявлено, что Джон Леланг, который был спортивным директором с момента основания команды в 2007 году, покинет свой пост "по личным причинам". В сентябре 2013 года Джим Очович заявил о назначении Валерио Пивы на место Леланга.

В августе 2014 года команда объявила, что она подписала Алессандро Де Марки, Дамиано Карузо и Джемпи Дрюкера на сезон 2015 года. Команда также заявила, что подписан контракт с Роаном Деннисом - его трансфер вступил в силу с момента подписания.

В конце 2015 года в команду приходит Ричи Порт.

Перед началом сезона 2019 года команда сменила название на CCC Team и прописку на польскую. Её неофициальным фарм-клубом является CCC Development Team.

Текущий сезон

2020 
Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Состав

Победы

Главные достижения

Гранд-Туры

Многодневки 
 10 побед
Тиррено — Адриатико (2): 2011 (Кэдел Эванс); 2016 (Грег Ван Авермат)
Тур Даун Андер (2): 2015 (Роан Деннис); 2017 (Ричи Порт)
Тур Романдии (2): 2011 (Кэдел Эванс); 2017 (Ричи Порт) 
Тур де Франс : 2011 (Кэдел Эванс)
Тур Пекина : 2014 (Филипп Жильбер)
Тур Польши : 2017 (Дилан Тёнс)
Тур Швейцарии : 2018 (Ричи Порт)

Однодневки 
 9 побед:
Париж — Рубе : 2017 (Грег ван Авермат)
Тур Даун Андер: 2017 (Ричи Порт)
Омлоп Хет Ниувсблад : 2017 (Грег ван Авермат)
Гран-при Монреаля : 2016 (Грег ван Авермат)
E3 Харелбеке : 2017 (Грег ван Авермат)
Гент — Вевельгем] : 2017 (Грег ван Авермат)
Флеш Валонь : 2010 (Кэдел Эванс)
Париж — Тур : 2011 (Грег ван Авермат)
Амстел Голд Рейс : 2014 (Филипп Жильбер)

Континентальные чемпионаты 
  Чемпионат мира:
 Групповая гонка: 2012 (Филипп Жильбер)
 Индивидуальная гонка: 2018 (Роан Деннис)
 Командная гонка (2): 2014 (Роан Деннис, Сильвен Дийе, Даниэль Осс, Мануэль Квинцато, Тиджей Ван Гардерен и Петер Велиц); 2015 (Роан Деннис, Сильвен Дийе, Штефан Кюнг, Даниэль Осс, Тейлор Фини, Мануэль Квинцато)

Национальные чемпионаты 

 Чемпионат Швейцарии: 8
Групповая гонка : 2012 (Мартин Кохлер); 2013 (Михаэль Шер); 2015 (Данило Висс); 2017 (Сильвен Дийе)
Индивидуальная гонка : 2011 (Мартин Кохлер); 2015 (Сильвен Дийе); 2017 и 2018 (Штефан Кюнг)
 Чемпионат Австралии: 4
Групповая гонка : 2017 (Майлз Скотсон)
Индивидуальная гонка : 2016, 2017 и 2018 (Роан Деннис)
 Чемпионат Италии: 3
Групповая гонка : 2013 (Иван Сантаромита)
Индивидуальная гонка : 2013 (Марко Пинотти); 2016 (Мануэль Квинцато)
 Чемпионат США: 3
Индивидуальная гонка : 2014 и 2016 (Тэйлор Финни); 2017 (Джои Росскопф)
 Чемпионат Норвегии: 2
Групповая гонка : 2011 (Александер Кристофф); 2013 (Тур Хусховд)
 Чемпионат Бельгии: 1
Групповая гонка : 2016 (Филипп Жильбер)
 Чемпионат Словакии: 1
Индивидуальная гонка : 2014  (Петер Велиц)
 Чемпионат Люксембурга: 1
Индивидуальная гонка : 2017  (Жан-Пьер Друкер)
 Чемпионат Новой Зеландии: 1
Индивидуальная гонка : 2019  (Патрик Бевин)

Спонсоры 
В 2013 году, кроме BMC, спонсорами также были 3T Cycling, Shimano и Continental AG.

Примечания

Ссылки 

Велосипедные команды